Хоккейный турнир на зимней Универсиаде 2017 года прошли с 28 января по 8 февраля в казахстанском городе Алма-Ата. Хоккеисты разыграли награды Универсиады 24-й раз в истории, а хоккеистки — пятый. Все матчи турнира прошли во Дворце «Халык Арена» и Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Групповой этап 
В соревновании приняли участие 12 сборных.

Таблица группы A

Таблица группы B

Таблица группы C

Сравнение команд, занявших третье место

Плей-офф

Женщины

Групповой этап 
В соревновании приняли участие 7 сборных.

Таблица группы A

Таблица группы B

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2017
 Расписание Универсиады 2017

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Казахстане